Никифорково — название населённых пунктов в России:

 Никифорково — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Никифорково — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.